In 1999/00 werd het 62ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 1999/00 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

AS Monaco

Bijgaand een overzicht van de spelers van AS Monaco, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van trainer-coach Didier Deschamps voor de zevende keer in de clubgeschiedenis de Franse landstitel wonnen.

Zie ook
Coupe de France 1999/00
Coupe de la Ligue 1999/00

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1999/00